Кайзерштуль (, дословно — «императорский стул»)

 Кайзерштуль (Швейцария) — населённый пункт в Швейцарии
 Кайзерштуль (горы) — горы на юго-западе Германии